Joanna Sabaudzka, , , (1310 – 29 czerwca 1344), była księżną Bretanii, jako żona Jana III. Joanna zgłosiła również pretensje do hrabstwa Sabaudii po śmierci swojego ojca. Pochodziła z domu Sabaudzkiego, a przez małżeństwo weszła do  młodszej gałęzi Kapetyngów.
Joanna urodziła się w 1310 roku, była jedynym dzieckiem Edwarda, hrabiego Sabaudii i jego żony Blanki Burgundzkiej.

Hrabianka Joanna, w wieku dziewiętnastu lat, została przyrzeczona (dyspensa papieża z 10 sierpnia 1329) 43-letniemu, bezdzietnemu, Janowi III, księciu Bretanii. Jej ojciec Edward Szczodry zmarł 4 listopada tego samego roku. Ponieważ była jego jedynym dzieckiem, uważała się za następcę na tronie hrabiów Sabaudii. Jednak władcą Sabaudii nigdy nie była kobieta, co doprowadziło do sporu o sukcesję. Stryj Joanny Aimon zyskał poparcie szlachty Sabaudii dla dziedziczenia zgodnie z prawem Salickim i został hrabią. W dniu 29 listopad w Vincennes Joanna zrzekła się swoich praw na rzecz stryja.

Jako , które otrzymała jako wiano, wychodzi za mąż za Jana, jako jego trzecia żona, 21 marca 1330 w katedrze Notre Dame w Chartres. Izabela poprzednia żona Jana była zmarła w 1328 r. Po wstąpieniu w związek małżeński, Joanna, wspierana przez męża, ponownie podniosła swoje roszczenia do Sabaudii i sprzymierzyła się z  przeciwko swojemu stryjowi. Na podstawie porozumienia ustalonego przez francuskiego króla 22 stycznia 1339, zrezygnowała z prawa sukcesji w zamian za roczną pensję w 6000 liwrów.

Joanna i Jan byli małżeństwem przez dwanaście lat, ale nie mieli potomstwa. Jan zmarł 30 kwietnia 1341, pozostawiając Joannę bezdzietną wdową. To doprowadziło do sporu o sukcesję Bretanii między przyrodnim bratem Jana, Janem Montfort, i siostrzenicą Jana, Joanną Penthievre.

W 1343 roku, kiedy jej stryj Aimon umarł, Joanna ponowiła roszczenia do hrabstwa Sabaudii przeciwko jej dziewięcioletniemu kuzynowi, Amadeuszowi VI. W testamencie, datowanym na 21 czerwca 1344 uczyniła swoim spadkobiercą Filipa, księcia Orleanu, w szczególności jej praw do Sabaudii. Filip zrzekł się tych praw w zamian za 5000 liwrów rocznie.

Joanna zmarła 29 czerwca 1344 w zamku Bois de Vincennes. Została pochowana w Dijon, w kościele Cordeliers.

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 

 

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1310
Zmarli w 1344